Подшивалов — фамилия; имеет женскую форму Подшивалова.

 Подшивалов, Александр Викторович (род. 1964) — российский футболист.
 Подшивалов, Александр Юрьевич (род. 1996) — белорусский гандболист.
 Подшивалов, Анатолий Николаевич (1945—1987) — советский киноактер.
 Подшивалов, Василий Сергеевич (1765—1813) — русский писатель.
 Подшивалов, Владимир Иванович (1930—2012) — советский деятель, 1-й секретарь Харьковского городского комитета КПУ.
 Подшивалов, Дмитрий Игоревич (род. 1981) — российский футболист.
 Подшивалов, Иван Анатольевич (род. 1982) — российский гребец.
 Подшивалов, Игорь Юрьевич (1962—2006) — активист анархического движения и сибирского областничества, публицист.
 Подшивалов, Пётр Александрович (1949—2014) — советский и российский тренер по биатлону.
 Подшивалов, Тимофей Михайлович (род. 1991) — российский убийца.
 Подшивалов, Фёдор Иванович — русский крепостной философ первой половины XIX века.
 Подшивалов, Юрий Александрович (1936—2013) — советский и российский тренер по боксу.